Invázió (Invasion): A Star Wars univerzumban játszódó, három történetből álló képregénysorozat 2009. július és 2011. november között képregényfüzetekben, 2010. április és 2012. április között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Az Invázió történetei 25 évvel később játszódnak az Új remény eseménye után.

Menekülés

Rescues

Revelations

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények